de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij, een Nederlandse politieke partij
 Halifax Grammar School, een privéschool in Canada
 Hampstead Garden Suburb, een buitenwijk van Hampstead
 Harvard Geographic Society
 Heckmondwike Grammar School een school in Engeland
 HGS, een menselijk gen
 Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), een manier van tolheffing op snelwegen in Turkije
Staal (legering), Hooggelegeerd staal

 Kwik(II)sulfide, met de structuurformule HgS, in: 
 Cinnaber, een mineraal
 Vermiljoen, een pigment